Щепкин — хутор в Волоконовском районе Белгородской области России. Входит в состав Покровского сельского поселения.

География 
Село расположено в восточной части Белгородской области, в 5,7 км по прямой на северо-восток от северо-восточных окраин районного центра Волоконовки.

История

Происхождение названия 
Волоконовский краевед В. Тищенко в 1993 году сообщил: «Лет двести с лишним тому назад некто по фамилии Щепкин из Фощеватово или Пузино сел со своей пасекой у яра, построил себе хатёнку и начал возделывать участок земли, чем и положил начало теперешнему Щепкину».

Исторический очерк 
В 1859 году — Бирюченского уезда «хутор владельческий Щепкин при колодце», «по левую сторону тракта на город Харьков».

В 1900 году — Бирюченского уезда Волоконовской волости «хутор Щепкин при урочище Щепкин Яр» имел общественное здание, земельный надел 303,1 десятины.

С июля 1928 года хутор Щепкин числится в Покровском сельсовете Волоконовского района.

В 1929 году на хуторе учреждён колхоз «Победа».

В 2006 году хутор Щепкин числится в составе Покровского сельского поселения Волоконовского района.

Население 
В 1859 году на хуторе Щепкине было 10 дворов, 116 жителей (55 мужчин, 61 женщина).

В 1900 году в Щепкине — 66 дворов, 463 жителя (232 мужчины, 231 женщина).

На 1 января 1932 года в Щепкине — 531 житель.

По сведениям переписей населения на хуторе Щепкине на 17 января 1979 года — 235 жителей, на 12 января 1989 года — 175 (75 мужчин, 100 женщин), на 1 января 1994 года — 171 житель, 74 хозяйства.

В 1997 году на хуторе Щепкине — 73 подворья и 172 жителя, в 1999 году — 167, в 2001 году — 159.

Инфраструктура 
По состоянию на начало 1990-х годов в Щепкине имелись клуб, магазин; хутор был электрифицирован и газифицирован; в то же время школа уже упразднена, дети обучались в Покровке.

Литература 
Осыков Б.И. Села белгородские. Энциклопедическое издание/Белгород:Константа 2012.

Примечания 

Населённые пункты Волоконовского района